Floerke oder Flörke ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Marie Floerke (1887–1961), deutsche Einbandforscherin
 Franz Floerke (1811–1889), Bürgermeister der Stadt Grabow
 Friedrich Flörke (1888–1983), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Friedrich Jakob Flörke (Floerke; 1758–1799), deutscher Jurist und Privatgelehrter (Komponist, Prediger, Pädagoge)
 Gustav Floerke (1846–1898), deutscher Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Hanns Floerke (1875–1944), deutscher Kunsthistoriker, Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber
 Heinrich Gustav Flörke (1764–1835), deutscher Botaniker
 Hermann Emil Flörke (1893–1979), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant und Korps-Kommandeur im Zweiten Weltkrieg